Василий Жарков:
 Жарков, Василий Иванович (1918—1978) — советский футболист, тренер.
 Жарков, Василий Павлович  (род. 1974) — российский журналист, политолог.